|-
| 131001 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131002 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131003 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131004 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131005 - ||  || 3 decembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 131006 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131007 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131008 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131009 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131010 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131011 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131012 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131013 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131014 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131015 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131016 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131017 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131018 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131019 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131020 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131021 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131022 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131023 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131024 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131025 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131026 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131027 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131028 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131029 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131030 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131031 - ||  || 7 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131032 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131033 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131034 - ||  || 6 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131035 - ||  || 5 decembrie 2000 ||  || 
|-
| 131036 - || 2000 YE || 16 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131037 - || 2000 YN || 16 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131038 - || 2000 YP || 16 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131039 - ||  || 17 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131040 - ||  || 16 decembrie 2000 ||  || 
|-
| 131041 - ||  || 24 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 131042 - ||  || 23 decembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 131043 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131044 - ||  || 23 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131045 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131046 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131047 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131048 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131049 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131050 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131051 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131052 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131053 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131054 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131055 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131056 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131057 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131058 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131059 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131060 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131061 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131062 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131063 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131064 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131065 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131066 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131067 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131068 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131069 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131070 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131071 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131072 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131073 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131074 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131075 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131076 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131077 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131078 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131079 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131080 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131081 - ||  || 29 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131082 - ||  || 21 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131083 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131084 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131085 - ||  || 29 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131086 - ||  || 29 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131087 - ||  || 29 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 131088 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131089 - ||  || 17 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131090 - ||  || 23 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131091 - ||  || 31 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131092 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131093 - ||  || 31 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131094 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131095 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131096 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131097 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131098 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131099 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131100 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-